Большое Масленниково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области. Входит в состав Чёбаковского сельского поселения.

География 
Расположена примерно в 20 км к западу от города Ярославля.

Население 

Постоянное население на 1 января 2007 года — 1 человек; летом приезжают дачники.

Инфраструктура 
В этой деревне родилась первая женщина-космонавт Земли Валентина Терешкова. Однако музей «Космос», в котором находится экспозиция, посвящённая космонавтке, находится в деревне Никульское, расположенной примерно в 5 км южнее.

Транспорт 
Ближайшая федеральная трасса — автомагистраль «Холмогоры» .

Примечания

Ссылки 
 На родине Валентины Терешковой // Российская газета

Населённые пункты Тутаевского района